Das Techeetah Formula E Team (Eigenschreibweise: TECHEETAH) ist ein chinesisches Motorsportteam, das seit der Saison 2016/17 in der FIA-Formel-E-Meisterschaft antritt. Es befindet sich über die Sportmarketingfirma SECA (Sports Entertainment Content Activation) im Besitz der chinesischen Kapitalgesellschaft China Media Capital und ging 2016 aus dem Team Aguri hervor.

Geschichte 
Im April 2016 gab das Team Aguri bekannt, dass Teamgründer Aguri Suzuki aus dem Team ausscheide und dass Gespräche mit einem neuen Investor liefen. Am 1. Juli 2016 gaben die Organisatoren der FIA-Formel-E-Meisterschaft bekannt, dass das Team unter dem Namen Techeetah in der Saison 2016/17 antritt. In der Debütsaison trat das Team mit der Renault-Antriebseinheit an, die auch Renault e.dams einsetzte und war somit das einzige Kundenteam der Meisterschaft. Teile des Personals wurden vom Team Aguri übernommen, so ist Mark Preston weiterhin Teamchef, auch Leo Thomas blieb technischer Direktor.

Als Fahrer wurden wenige Tage darauf Ma Qinghua und Jean-Éric Vergne bestätigt. Qinghua wurde nach drei Saisonrennen durch Esteban Gutiérrez ersetzt, welcher seinerseits nach drei Rennen durch Stéphane Sarrazin ersetzt wurde. Das Team beendete die erste Saison mit einem Sieg und sechs weiteren Podestplätzen auf dem fünften Rang der Teamwertung.

In der Saison 2017/18 trat Techeetah mit Vergne und André Lotterer an. Erneut ging das Team dabei mit der Renault-Antriebseinheit an den Start und war das einzige Kundenteam der Meisterschaft. Vergne gewann vier Rennen, erzielte zwei weitere Podestplatzierungen, dazu punktete er in jedem Saisonrennen und gewann somit zum ersten Mal den Fahrertitel. Lotterer schloss die Saison als bester Rookie mit zwei Podiumsplatzierungen auf dem achten Gesamtrang ab. Am Saisonende belegte das Team mit 262 Punkten Platz zwei der Teamwertung.

In der Saison 2018/19 trat Techeetah als Werksteam mit Antrieben von DS Automobiles an. Vergne siegte bei drei Rennen und gewann erneut den Fahrertitel, Lotterer belegte mit zwei zweiten Plätzen als beste Ergebnisse erneut den achten Gesamtrang. Das Team gewann mit 222 Punkten zum ersten Mal die Teamwertung.

2019/20 ersetzte António Félix da Costa den zu Porsche gewechselten Lotterer. Félix da Costa errang drei Siege, erzielte drei weitere zweite Plätze und gewann am Saisonende seinen ersten Fahrertitel. Vergne wurde mit einem Sieg und zwei dritten Plätzen Gesamtdritter. Das Team verteidigte mit 244 Punkten souverän den Sieg in der Teamwertung.

In der Saison 2020/21 der nun FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft genannten Rennserie ging Techeetah erneut mit der Fahrerpaarung Félix da Costa und Vergne an den Start. Jeder der beiden Piloten gewann ein Rennen. Félix da Costa wurde Sieger beim Monaco E-Prix, Vergne in Rom. Mit 170 Punkten belegte das Team den dritten Platz in der Teamweltmeisterschaft.

Statistik

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 

(Legende)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Techeetah (englisch/chinesisch)

Formel-E-Team